Penghusuchus — вимерлий рід гавіалідових крокодилів. Таксон відомий зі скелета, знайденого в верхньоміоценових скелях на острові Пенху біля Тайваню. Це може бути пов’язано з двома іншими викопними азійськими гавіалідами: Maomingosuchus petrolica з південно-східного Китаю та Toyotamaphimeia machikanensis з Японії. Таксон був описаний у 2009 році Шаном та його колегами; типовий вид — P. pani.

Примітки 

Роди плазунів
Гавіалові
Фауна міоцену